K-19 – sottomarino sovietico classe Hotel, protagonista di un incidente avvenuto il 4 luglio 1961
 K-19 (K-19: The Widowmaker) – film del 2002 diretto da Kathryn Bigelow